Bălăbănești (gmina w okręgu Gałacz) – gmina w Rumunii, w okręgu Gałacz
 Bălăbănești (okręg Gałacz) – wieś w Rumunii, w okręgu Gałacz, w gminie Bălăbănești